Die Saison 2003/04 der Oberliga Hessen war die 26. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SV Darmstadt 98 mit vier Punkten Vorsprung auf den KSV Hessen Kassel. Die Darmstädter schafften damit den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die sportlichen Absteiger waren der FSV Braunfels, Hünfelder SV und SC Viktoria Griesheim. Der FSV Braunfels scheiterte erst in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen. Der vierte Absteiger war Borussia Fulda, dem für die folgende Spielzeit keine Lizenz erteilt wurde.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der SC Waldgirmes, Viktoria Aschaffenburg und 1. FC Schwalmstadt als jeweilige Staffelsieger sowie der OSC Vellmar über die Relegationsrunde auf. Aus der Regionalliga Süd stieg der 1. FC Eschborn in die Oberliga Hessen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-16. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger OSC Vellmar stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2003/04 bei kicker.de

2003
Fußballsaison 2003/04